La Coppa Shahid Espandi () è stata una competizione calcistica tenutasi in Iran nel 1979, con due fasi a gironi seguite da un secondo turno e poi da semifinali e finali. Il torneo fu vinto dal .

Prima fase a gironi

Girone 1

Classifica
1. Tehran Javan
2. Persepolis

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Seconda fase a gironi

Girone 1

Classifica
1. Pas F.C.
2. Sarbaz

Girone 2

Classifica
1. Persepolis
2. Shahin

Persepolis F.C. 0 Shahin 0

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Note

Bibliografia
Az Shahin Ta Piroozi, Kayhan Publication, 1995, 30 years Special Edition.

Competizioni calcistiche iraniane